VFI est un sigle qui peut signifier :
Vêtement à flottabilité intégrée ;
Vêtement de flottaison individuel ;
En doublage, la VFI signifie la Version française internationale, à distinguer de la VFF, la VFB ou la VFQ.
 Volontaire formateur en informatique, une forme de service national en France ayant existé entre 1983 et 1993

Notes et références